Clairmarais est un film expérimental français réalisé par Martin Peterolff, sorti en 2019.

Synopsis 
Clairmarais un film immersif dans la forêt de Rihoult à Clairmarais. En s'inspirant du travail de Bernie Krause, le réalisateur explore la corrélation entre le paysage sonore et l'image. Martin Peterolff "joue ainsi des matières sonores, visuelles et du montage pour amener le spectateur à questionner notre place sur Terre".

Fiche technique 

 Titre : Clairmarais
 Réalisation : Martin Peterolff
 Image : Martin Peterolff
 Musique :  Sergueï Rachmaninov - l'île des morts
 Pays d'origine : France
 Format image : HDV
 Genre : Film expérimental
 Durée : 04 minutes
 Date de sortie : 2019

Lieux 

 Forêt de Clairmarais

Notes et références

Liens externes 

Film expérimental français
Film français sorti en 2019